Broad Street Station steht für:

 London Broad Street Station, Bahnhof in London, England, siehe Bahnhof Broad Street
 Philadelphia Broad Street Station, Bahnhof in Philadelphia, Pennsylvania, Vereinigte Staaten